

Astronomia 
 696 Leonora – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Leonora – capoluogo della Contea di Leonora (Australia)
 Leonora – villaggio della Isole Essequibo-Demerara Occidentale (Guyana)

Musica 
 Leonora – cantante danese
 Leonora – opera di Saverio Mercadante
 Leonora – opera di Ferdinando Paër

Onomastica 
 Leonora – variante del prenome femminile Eleonora